Voici la liste des planètes mineures numérotées de 253001 à 254000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 253001 à 254000

253001-253100

253101-253200

253201-253300

253301-253400

253401-253500

253501-253600

253601-253700

253701-253800

253801-253900

253901-254000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000